Příjmení Gillar má více nositelů:

 Jan Gillar (1904–1967), český funkcionalistický architekt
 Richard Gillar (1855–1939), německý sbormistr
 Wenzel Gillar (1824–1903), rakouský lékař a politik z Moravy